«Trans-Europe Express» — песня немецкой группы Kraftwerk.

Список композиций

7"-й сингл

12"-й сингл

CD-сингл

Чарты

Примечания 

Песни Kraftwerk
Синглы 1977 года
Электронная музыка
Синглы EMI Records
Песни 1977 года